Чемпионат Португалии по футболу 1985—1986 годов был 52-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 9-й раз в своей истории стал «Порту». В чемпионате участвовало 16 команд, было сыграно 240 матчей и забито 566 голов (в среднем 2,36 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Futebol Portugues em Numeros

1985/1986
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1985 году
Спорт в Португалии в 1986 году